Чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2015/2016 — первый Чемпионат Крыма по футболу среди профессиональных футбольных команд. Проводится Крымским футбольным союзом под эгидой УЕФА.

Чемпионат стартовал 22 августа 2015 года матчем между севастопольским СКЧФ и симферопольской «ТСК-Таврией». Дебютный матч турнира завершился вничью 2:2. Автором первого гола в истории профессиональных чемпионатов Крыма стал нападающий севастопольцев Евгений Прокопенко.

Участники

Турнирная таблица

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Тур за туром

Составы

Тренерские изменения

Результаты матчей

Статистика игроков

Лучшие бомбардиры 

В скобках указаны голы с пенальти

Стыковые матчи 
 

По итогам стыковых матчей ялтинский «Рубин» сохранил место в Премьер-лиге КФС.

Кубок Премьер-лиги КФС 2016 
Турнир проходил в период с 6 по 23 февраля 2016 года. Игры группового турнира и полуфиналы проходили в городе Евпатория на стадионе «Арена-Крым». Финальный матч состоялся В Севастополе на стадионе СКС. Обладателем Кубка стал «Бахчисарай». После окончания финального матча были названы лучшие по номинациям игроки турнира: лучший вратарь — Виталий Троцкий (Евпатория), лучший защитник — Матвей Гуйганов (СКЧФ Севастополь), лучший полузащитник — Матвей Бобаль (Бахчисарай). Лучшим нападающим и лучшим игроком турнира признан Редван Османов (Бахчисарай). Лучшим бомбардиром турнира стал Максим Приходной из симферопольской «ТСК-Таврии», забивший 5 мячей в четырёх поединках. Лучшим арбитром турнира был признан Сергей Гниздыло из Симферополя, судивший финальный матч.

Группа A

Группа B

1/2 финала

Финал

Открытый Чемпионат Крыма 
Открытый чемпионат Крыма — любительское соревнование, вторая лига Крыма.

 Команда Орбита (Красногвардейское) снята с соревнований.
 Команда Керчь снята с соревнований за невыполнение положения Чемпионата и гарантий обязательств по уплате заявочного взноса (игры аннулированы).
 Команда ЮИС-Сервис (Симферополь) снялась после 1-го круга
 Команда Сурож (Судак) снялась после 1-го круга
 Команда Спартак (Джанкой) заявилась на 2-ой круг
 Команда Сугдея (Судак) заявилась на 2-ой круг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Крымского футбольного союза
 Чемпионат Крыма 2015/16 на сайте Чемпионат.com
 Чемпионат Республики Крым 2015/2016 на сайте footballfacts.ru
 Чемпионат Республики Крым 2015/2016 на сайте goalstream.org
 Чемпионат Крыма на сайте Архив голов
 Крымская Футбольная Премьер Лига 2015/2016

Крым
2015